The Band — другий студійний альбом групи The Band. Вийшов 22 вересня 1969 на лейблі Capitol Records.
У 2003 році журнал Rolling Stone помістив альбом The Band групи The Band на 45 місце свого списку «500 найкращих альбомів усіх часів». У списку 2012 року альбом знаходиться також на 45 місці. У 2009 році альбом був поміщений в Національний реєстр аудіозаписів, список звукозаписів, які Бібліотека Конгресу вважає "мають культурне, історичне чи естетичне значення".

Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone